Les ptéropodes (Pteropoda) sont un ancien ordre de la classe des mollusques comprenant ceux qui ont de chaque côté du corps un appendice en forme d'aile, servant à la natation.

Ce taxon regroupe les anciens ordres Thecosomata et Gymnosomata.

Ces espèces comptent parmi celles qui se montrent vulnérables et sensibles à l'acidification des océans (naturelle ou d'origine humaine)

Historique 
Le groupe Pteropoda a été établi par Georges Cuvier sous le nom de "ptéropodes" en 1804 . François Péron et Charles Alexandre Lesueur pensaient que le groupe était plus grand, et ils ont donc également inclus les taxons des opisthobranches (Phyllirhoë et Glaucus), les taxons des hétéropodes (Carinaria et Firola) , et même les Ctenophora (Callianira). En 1810, ces auteurs divisent l'ensemble du groupe en deux groupes distincts : ceux avec une coquille et ceux sans coquille.

En 1824, Henri Marie Ducrotay de Blainville nomme ces deux groupes Gymnosomata et Thecosomata et nomme l'ordre combinatoire Aporobranchia au lieu de Pteropoda. Il a rejeté les genres supplémentaires, à l'exception de Phyllirhoë qu'il a mis à niveau vers un troisième groupe qu'il a appelé Psilosomata. Ce n'est que bien plus tard que Phyllirhoë fut classée dans l'ordre des Nudibranchia.

D'autres tentatives ont été faites pour décrire les Pteropoda. John Edward Gray a divisé les Pteropoda en Dactylobranchia (avec seulement le genre Cavolinia) et Pterobranchia (y compris tous les autres genres). Cuvier (et ses partisans) n'acceptèrent pas le classement de de Blainville ; ils ont préféré la classification originale telle que décrite dans Le Règne Animal.

En 1829, Paul Rang suit la classification cuvierienne mais essaie d'inclure le caractère d'avoir une tête distincte ou non. Le naturaliste allemand Lorenz Oken est allé plus loin et, par souci de symétrie, voulait que chaque ordre contienne quatre familles et que chaque famille contienne quatre genres. Pierre André Latreille a divisé les Pteropoda selon la taille de leurs nageoires : "Macroptérygiens" (comprenant uniquement Pneumonoderma) et "Microptérygiens" (comprenant tous les autres). En 1851, William Bullock Clark a traité les Pteropoda comme une famille et a corrigé l'orthographe en Pteropodidae (un nom maintenant utilisé pour une famille de chauves-souris frugivores).

Finalement, toutes ces tentatives furent abandonnées et, comme de plus en plus d'espèces furent décrites à la suite de plusieurs expéditions scientifiques, la classification des Pteropoda en Thecosomata et Gymnosomata fut généralement adoptée. Beaucoup de ces nouvelles espèces ont été décrites pour la première fois par des zoologistes français, par exemple Jean René Constant Quoy et Joseph Paul Gaimard, Paul Rang, Alcide d'Orbigny et Louis François Auguste Souleyet.

La relation entre ces deux clades n'est pas établie sans équivoque, mais il semble qu'il s'agisse de taxons frères.

Taxonomie

Liste des familles 

Selon  :
 famille Cavoliniidae Gray, 1850 (1815)
 famille Cliidae Jeffreys, 1869
 famille Clionidae Rafinesque, 1815
 famille Cliopsidae O. G. Costa, 1873
 famille Creseidae Rampal, 1973
 famille Cuvierinidae van der Spoel, 1967
 famille Cymbuliidae Gray, 1840
 famille Desmopteridae Chun, 1889
 famille Heliconoididae Rampal, 2019
 famille Hyalocylidae A. W. Janssen, 2020
 famille Hydromylidae Pruvot-Fol, 1942 (1862)
 famille Laginiopsidae Pruvot-Fol, 1922
 famille Limacinidae Gray, 1840
 famille Notobranchaeidae Pelseneer, 1886
 famille Peraclidae Tesch, 1913
 famille Pneumodermatidae Latreille, 1825
 famille Praecuvierinidae A. W. Janssen, 2006 †
 famille Sphaerocinidae A. W. Janssen & P. A. Maxwell, 1995 †
 famille Thieleidae Rampal, 2019

Phylogénie 

L'arbre phylogénétique a été déduit de 2 654 protéines nucléaires (représentant 834 394 positions d'acides aminés concaténées).

Histoire évolutive 
On estime que les ptéropodes sont originaires du Crétacé inférieur, il y a environ 133 millions d'années, la diversification dans les principales lignées se produisant au cours du Crétacé moyen-supérieur. Le plus ancien ptéropode fossile connu est un membre des Limacinidae des dépôts Campaniens précoces et moyens des îles San Juan.

Vulnérabilité à l'acidification des océans 

Une étude a été menée sur la côte ouest des États-Unis pour voir les effets de l'acidification des océans sur les ptéropodes. Limacina helicina a été utilisée pour tester la sensibilité à la diminution du pH. Cette espèce de ptéropode est potentiellement vulnérable aux eaux corrosives associées à l'acidification des océans en raison de sa coquille de carbonate de calcium. La coquille d'un ptéropode a été immergée dans l'eau de l'océan avec le niveau de pH projeté que l'eau atteindra d'ici l'an 2100. Après un mois et demi dans l'eau, la coquille s'était presque complètement dissoute.

Galerie

Bibliographie 
.
.
.
.
 Pteropoda sur le site du Littré

Références taxinomiques

Notes et références 

Gastéropode (nom scientifique)

de:Pteropoda